Le Havre kan syfta på:

 Le Havre – en stad i Frankrike
 Le Havre (brädspel) – ett brädspel
 Le Havre (häst) – ett engelskt fullblod
 Le Havre AC – en fransk fotbollsklubb
 Mannen från Le Havre – en fransk film från 2011, originaltitel Le Havre